Youth (ep), een ep uit 2008 van de Nederlandse rockband Kensington
 Youth (Louisa Allen), een single uit 2013 van de Britse singer-songwriter Louisa Rose Allen (Foxes)
 Youth (Troye Sivan), een nummer en single van de Zuid-Afrikaans-Australische singer-songwriter Troye Sivan uit 2015
 Youth (2015), een Europese film uit 2015
 Youth (Collective Soul), een album van de Amerikaande band Collective Soul uit 2004
 Youth (Shawn Mendes), een nummer en single uit 2018 van Shawn Mendes samen met Khalid